Джо́ппа — название нескольких населённых пунктов в Великобритании и США, названных в честь израильского города Яффа, упоминаемого в Библии, в книге Деяний апостольских, под названием Иоппа (; ).

Населённые пункты США
  — поселение в Алабаме.
  — деревня в Иллинойсе.
  — бывший колониальный городок в Мэриленде.
  — поселение в Теннесси.

Прочее
  —  в Мэриленде.
 

См. также
 Иоппа
 Джоппи